Dickhaut ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dickhaut (1816–1868), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter 
 Kirsten Dickhaut, deutsche Romanistin und Hochschullehrerin
 Mirko Dickhaut (* 1971), deutscher Fußballspieler -trainer